Соревнования по трапу среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли с 15 по 17 июля. Приняли участие 31 спортсмен из трёх стран. Бронзу выиграл будущий президент Олимпийского комитета Франции граф Жюстиньен Клари.

Призёры

Соревнование 

Члены жюри: MM. Maurice Bucquet (Франция), Joseph Labbe (Франция), Gaston Legband (Франция), Roger NiviÈre (Франция), MM. граф de Sauvage (Бельгия); De Bioncourt (Россия), G. Ador (Швейцария).

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований